El nombre Antonio de Torres puede hacer referencia a:

Antonio de Torres (contino) (m. 1502), funcionario de la Corona de Castilla al servicio de los Reyes Católicos; 
Antonio Torres Jurado (1817-1892), músico español;
Antonio de Torres (activo entre 1708-1731), pintor novohispano;